En Pologne, Leśnictwo peut désigner  :

 Leśnictwo, un village du powiat de Konin ;
 Leśnictwo, un village du powiat de Turek.